Yummy – singolo di Chelo del 2006
 Yummy – album di KC and the Sunshine Band del 2007
 Yummy – singolo di Gwen Stefani del 2008, dall'album The Sweet Escape
 Yummy – singolo di Justin Bieber del 2020